Жагань:

 Жагань — город в западной Польше, центр Жаганьского уезда.
 Жагань — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Жаганьский повят, Любушское воеводство.